

Astronomia 
 M49 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M49 – autostrada britannica, dalla M5 alla M4 ad ovest di Bristol

Altro 
 M49 – esemplare di orso famoso per la sua fuga